Грас Вали има више значења:
 Грас Вали (Невада)
 Грас Вали (Калифорнија)
 Грас Вали (Орегон)